Can může být:

 Can (skupina) – německá hudební skupina
 Can (album) – její album
 Can (jméno) – turecké jméno

zkratka
 CAN – více významů (rozcestník)

 příjmení 
 Emre Can (* 1994) – německý fotbalista
 Emre Can Coşkun (* 1994) – turecký fotbalista